Boelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Boelmann (1896–1958), deutscher Politiker (SPD), MdBB
 Jan Boelmann (* 1980), deutscher Sprachwissenschaftler